Uudenmaankatu peut désigner:

 Uudenmaankatu, rue à Helsinki
 Uudenmaankatu, rue à Hyvinkää 
 Uudenmaankatu, rue à Turku